Акстафа:

 Акстафа — железнодорожная станция в городе Акстафа.
 Акстафа — город в Азербайджане.
 Акстафа (Агстев) — река в Армении и Азербайджане.